Волоть:
 Во́лоть — волочить или волочь (волочу, волочить) или волокти, а также волотка, володка — нить, жилка, волокно, растительное или животное.

Топоним 
 Волоть — деревня в  Тульской области, Ленинский район .
 Волоть — река, протекает в Тульской области.